Het ATP-toernooi van Nottingham 1996 (met de officiële naam Nottingham Open 1996) werd van 17 tot en met 23 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van het Nottingham Tennis Centre in de Britse plaats Nottingham.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

ATP-toernooi van Nottingham
Nottingham